Het toernooi om het wereldkampioenschap dammen 1996/97 werd van 6 t/m 26 november 1996 in Abidjan gespeeld en van 5 t/m 11 maart 1997 in het gebouw van het Nieuwsblad van het Noorden in Groningen voortgezet met een barrage tussen de toernooiwinnaars Rob Clerc en Aleksej Tsjizjov. 

In Abidjan werd eerst (van 6 t/m 12 november 1996 met 1 ronde per dag) een voorronde in 5 groepen van 8 deelnemers gespeeld. 
De nummers 1 en 2 van die groepen gingen door naar de finale waar Aleksej Tsjizjov en Guntis Valneris al voor geplaatst waren. 
Op 13 november werden de barrages met verhoogd tempo gespeeld. 
De Nederlanders Ruud Palmer, Hans Vermin en Harm Wiersma strandden in de groepsfase. 
Erno Prosman plaatste zich wel voor de finale evenals Rob Clerc die de 2e plaats in zijn groep in eerste instantie met 4 andere spelers moest delen maar de barrage won met 6 punten uit 4 partijen. 

De finale werd gespeeld van 15 t/m 26 november 1996 met 1 ronde per speeldag en een rustdag op 20 november. 
Clerc en Tsjizjov deelden de 1e plaats met allebei 15 punten uit 11 partijen. 
Op de 3e plaats (met 3 punt achterstand) eindigde Aleksandr Schwarzman die in  de laatste ronde van Clerc verloor. 
Erno Prosman verloor zowel van Clerc als van Tsjizjov en eindigde met 10 punten op de 9e plaats. 

In het gebouw van het Nieuwsblad van het Noorden in Groningen werd van 5 t/m 11 maart 1997 een barrage gespeeld van 6 partijen met regulier tempo die alle in remise eindigden. 
Op 12 maart werd op dezelfde locatie een barrage van 2 partijen met rapidtempo gespeeld. 
Daarin eindigde de 1e partij in remise en won Tsjizjov de 2e partij. 
Tsjizjov daarmee die 2e barrage daarmee met 3-1 en prolongeerde zijn wereldtitel.

Eindstand

Externe links
 Groep A   Groep B    Groep C   Groep D   Groep E  
 Eindstand met scoretabel
 Herkamp met standaardtempo
Herkamp met rapidtempo

Wereldkampioenschap dammen
Dammen in Ivoorkust
Dammen in Nederland
Sportevenement in Groningen (stad)
Dammen in 1996
Dammen in 1997
Dammen 1996/1997
Dammen 1996